Battaglia di Le Mans, combattuta nel 1793 durante le guerre di Vandea
Battaglia di Le Mans, combattuta nel 1871 durante la guerra franco-prussiana